El Torneig de Charleston 2014, també conegut com a Family Circle Cup 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 42a edició del torneig i es va celebrar entre el 29 de març i el 6 d'abril de 2014 al Family Circle Tennis Center de Charleston, Carolina del Sud, Estats Units.

La valenciana Anabel Medina Garrigues va guanyar el segon títol de dobles de l'any amb Xvédova.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2014
WTA Tour 2014